VE poate fi:

 Venezuela, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ve, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Venezuela
 Veneția, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
te

Legături externe 
  „VE” la acronymfinder.com